Farafangana (district), een district van Madagaskar
Farafangana (stad), de hoofdstad van dit district
Farafangana (film), een film van Piet Oomes
Farafanganamijn, een bauxietmijn in Madagaskar